Aleksander Romuald Sieroń (ur. 1948)
 Aleksander Ludwik Sieroń (ur. 1955)

Zobacz też